Det gamle Købmandshjem er en dansk stumfilm fra 1911 med ukendt instruktør.

Handling

Medvirkende 
 Philip Bech

Eksterne henvisninger 
 

Spillefilm fra Danmark
Danske film fra 1911